Молоточок — маленький молоток.
 Молоточок — ударний пристрій у деяких механізмах, інструментах (наприклад, фортепіано).
 Молоточок — одна з трьох кісточок середнього вуха.
 Неврологічний молоточок — діагностичний інструмент, що використовується в неврології для перевірки рефлексів.

Див. також 
 Malleus — рід двостулкових морських молюсків родини Malleidae.